Ву́лиця Ковпака́ (також Ву́лиця Си́дора Ковпака́) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Ковпака — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Сидора Ковпака — вулиця в місті Харків.

 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Генерала Яременка в місті Бахмач.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Прорізної вулиці в місті Бердичів.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Бережани.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Затишної вулиці в місті Березне.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Олексія Баха у місті Бориспіль.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Бровари.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Рамона Гнатишина у місті Вашківці.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Анатолія Черниша у місті Вінниця.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Затишної вулиці в місті Гнівань.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Добровольчих Батальйонів в місті Жашків.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Анатолія Пашкевича в місті Золотоноша.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Павла Скоропадського в місті Кам'янка.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Квартальної вулиці в місті Ківерці.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Шоселя в смт Кольчино.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Григора Тютюнника в місті Костопіль.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Адмірала Остроградського у місті Кременчук.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Неопалимівська у місті Кропивницький.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Вільшанська у місті Лебедин.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Ніжин.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Героїв АТО в місті Нововолинськ.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Івана Сірка у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Дачної вулиці в смт Пісківка.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Затишної вулиці в смт Рогань.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Василя Кука у місті Сарни.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Отамана Тараса Боровця в місті Сміла.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Бучанська у місті Сторожинець.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Хлібної вулиці в місті Тальне.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Степана Будного в місті Теребовля.
Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Михайла Томчанія в місті Ужгород.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Євгена Коновальця в місті Хмельницький.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Фастів.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Хліборобської вулиці в смт Цумань.
 Вулиця Ковпака — колишня назва вулиці Чорнобаївська у місті Чернівці.
 Вулиця Ковпака — колишня назва Серпневої вулиці в місті Шпола.

Вулиці, названі на честь людей